Такмичења у брзом клизању на кратким стазама на Зимским олимпијским играма 2018. у Пјонгчангу одржаће се између 10. и 22. фебруара 2018. у Леденој дворану Кангнунг. Такмичење се одвија у мушкој и женској конкуренцији.

Сатница 
Распоред и сатница такмичења:

Напомена: комплетна сатница је по локалном времену (УТЦ+9)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Види још 
 Зимске олимпијске игре 2018.
 Брзо клизање на кратким стазама Зимским олимпијским играма

Референце

Спољашње везе 

 Такмичења у брзо клизању на кратким стазама на сајту МОК-а, ЗОИ 2018.

Брзо клизање на кратким стазама на Зимским олимпијским играма 2018.
Брзо клизање на кратким стазама на Зимским олимпијским играма